|-
| 83401 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83402 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83403 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83404 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83405 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83406 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83407 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83408 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83409 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83410 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83411 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83412 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83413 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83414 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83415 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83416 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83417 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83418 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83419 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83420 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83421 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83422 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83423 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83424 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83425 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83426 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83427 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83428 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83429 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83430 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83431 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83432 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83433 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83434 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83435 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83436 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83437 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83438 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83439 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83440 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83441 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83442 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83443 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83444 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83445 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83446 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83447 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83448 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83449 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83450 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83451 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83452 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83453 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83454 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83455 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83456 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83457 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83458 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83459 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83460 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83461 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83462 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83463 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83464 Irishmccalla || || 19 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 83465 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83466 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83467 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83468 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83469 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83470 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83471 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83472 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83473 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83474 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83475 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83476 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83477 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83478 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83479 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83480 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83481 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83482 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83483 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83484 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83485 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83486 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83487 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83488 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83489 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83490 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83491 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83492 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83493 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83494 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83495 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83496 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83497 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83498 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83499 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83500 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
3